Суперкубок Украины по футболу 2019 — 16-й розыгрыш Суперкубка Украины, который состоялся в воскресенье 28 июля 2019 года, на стадионе «Черноморец» в Одессе. В матче встретились чемпион Украины сезона 2018/19 и обладатель Кубка донецкий «Шахтёр» и серебряный призёр чемпионата Украины — киевское «Динамо». Победителем Суперкубка второй раз подряд стало «Динамо».

Матч

Статистика

См. также 
 Чемпионат Украины по футболу 2018/2019
 Кубок Украины по футболу 2018/2019

Ссылки 
 Суперкубок України-2019. Перший трофей нового сезону здобуло київське «Динамо» 
 «Динамо» — «Шахтар» — 2:1
 Статистика на сайте донецкого «Шахтёра»

События 28 июля
Июль 2019 года
2019
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Динамо» Киев
Футбол на Украине в сезоне 2019/2020
Спортивные соревнования в Одессе
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2019